Лидия Ланч (, урождённая Лидия Энн Кох ; 2 июня 1959, Рочестер, Нью-Йорк) — американская певица и перформанс-артистка, прославившаяся прежде всего как пионер авангардного нью-йоркского ноу-вейв-движения в составе групп  и . Практиковалась также как фотограф, актриса, писательница и поэтесса; в этой сфере она более всего известна как автор двух романов — «Обличающие улики» и «Парадоксия: дневник хищницы».

Биография

Начало творческой карьеры: Teenage Jesus & The Jerks и No New York 
Сведения о детстве и юности Ланч достаточно скудны и противоречивы. Согласно полуавтобиографическому роману «Парадоксия: Дневник хищницы», в детстве Лидия была совращена собственным отцом. В шестнадцать лет она бросила свой дом и переехала в Нью-Йорк. Там она поселилась в сквоте в Нижнем Ист-Сайде, где в то время обретались многие андеграундные поэты и музыканты. Девушку «взяли под опеку»  и  из Suicide. Там же она получила прозвище «Ланч», ставшее впоследствии её «официальным» псевдонимом — за то, что часто воровала завтраки для своих друзей. Под влиянием своего нового окружения она собрала собственную группу, которую назвала . Ансамбль исполнял крайне минималистичную и при этом агрессивную музыку, их песни строились на простейших конструкциях, тонувших в резком гитарном шуме, а концерты, как правило, продолжались не дольше пятнадцати минут. Радикальность форм объяснялась протестом против застывающих догм рок-музыки и панк-рока в частности: при том, что Ланч признавала за CBGB-сценой определённое влияние на своё творчество (по её словам, именно творчество этих музыкантов во многом сподвигло её на побег из дома), в целом панк казался ей слишком «традиционным», устаревшим и скучным: «Идея была в том, чтобы — как выразились позднее Sonic Youth — „убить своих кумиров“. Всё, что тогда влияло на меня — будь то Патти Смит, The Stooges, лу-ридовский Berlin, — казалось слишком традиционным. В своё время всё это было замечательно, но настал момент для чего-то более радикального», — вспоминала она позднее. «Технику» игры Лидия освоила самостоятельно, после того как кто-то из обитателей сквота отдал ей сломанную гитару: «Кому вообще интересны аккорды, все эти стандартные последовательности, заезженные в роке до смерти? Я могу играть на гитаре ножом, пивной бутылкой… Стекло даёт самый лучший звук. Я до сих пор не знаю ни одного гитарного аккорда». Некоторое время в группе состоял друг Ланч саксофонист Джеймс Ченс, но вскоре она решила «уволить» его, решив, что его игра была слишком эмоциональной, тогда как ей хотелось более холодного и резкого звучания. После этого Ченс основал собственный проект, . Оставшимися участниками The Jerks, помимо Лидии, стали басист Рек и барабанщик Брэдли Филд, которые позже были заменены Гордоном Стивенсоном и , соответственно.

В 1978 году Teenage Jesus and the Jerks выступили на андеграундном рок-фестивале в , на котором присутствовал Брайан Ино. По приглашению Брайана они приняли участие в записи культового сборника No New York, запечатлевшего рождение авангардной нью-йоркской сцены, известной как No Wave (кроме них, для альбома записались James Chance and the Contortions, Mars и  ). В следующем году Teenage Jesus and the Jerks распались.

Сольная карьера 
После распада Teenage Jesus and the Jerks Ланч собрала группу Beirut Slump, просуществовавшую, однако, недолго — под этим заголовком был выпущен всего один сингл. Следующим, более заметным её проектом стала группа , возрождавшая и в то же самое время пародировавшая стандарты свомп-рокa. В репертуар 8 Eyed Spy входили как кавер-версии песен Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane и даже Капитана Бифхарта, так и оригинальные композиции. Параллельно с этим Лидия продолжала сниматься в кино у андеграундных режиссёров, таких как  и . В 1980 году вышел её первый сольный альбом, Queen of Siam, выдержанный в более «мягком», по сравнению с её предыдущими работами, джазовом стиле. Одновременно Ланч активно сотрудничает с другими андеграундными музыкантами, среди которых — No Trend, Sonic Youth, Swans, Einstürzende Neubauten, Foetus, Die Haut, Марк Алмонд и другие. В начале 1980-x годов она сближается с кругом The Birthday Party и организует с Ником Кейвом и Роландом С. Говардом «готический» проект . Одноимённый альбом был записан в 1982 году, но выпущен только пять лет спустя. Позднее Роланд С. Говард сотрудничал с Ланч при записи альбома Shotgun Wedding.

С середины 1980-х Ланч начинает регулярно выпускать записи с чтением собственных стихов (т. н. spoken word). Иногда к ней присоединяются такие музыканты и поэты, как Иксин Червенка (X), Майкл Джира, Генри Роллинз, Хьюберт Селби и другие. Примерно в это же время она основывает собственный лейбл Widowspeak Productions, на котором будут выпускаться её собственные альбомы, а также записи дружественных групп (именно здесь, например, впервые выходит ретроспектива Mars).

В конце 1980-х — начале 1990-x годов Ланч, Ким Гордон и Сэди Мэй организуют группу Harry Crews. Помимо всего прочего, группа выступает с песнями «She’s In A Bad Mood» Sonic Youth и «Orphans» Teenage Jesus and the Jerks. В 1990 году выходит их единственный альбом Naked in the Garden Hills, названный по заглавию книги писателя , в честь которого и получила своё имя группа.

В 1997 году Лидия выпускает двойной альбом Matrikamantra («Мать всех звуков»), выдержанный в стиле дарк-эмбиент.

В 2004 году, после шестилетнего перерыва, у Ланч выходит альбом , на котором она экспериментирует с хип-хопом и нуар-джазом. В записи принял участие Нельс Клайн из Wilco. Альбом был приветственно встречен критиками. В конце 2000-x годов она собирает группу Big Sexy Noise, исполняющую шумовой хард-рок. На первом альбоме группы присутствует песня «Gospel Singer», написанная в соавторстве с Ким Гордон, и кавер на «Kill Your Sons» Лу Рида.

В настоящее время Лидия Ланч выступает с супергруппой Retrovirus, в состав которой входят  (Swans, Foetus), Боб Берт (Sonic Youth, Pussy Galore),  ().

Прочее 
Также Ланч известна как актриса (снималась в фильмах , Вивьен Дик, Скотта и Бет Би, ), фотограф-любитель, писательница (автор романов «Парадоксия: дневник хищницы», «Обличающие улики» и пр.) и поэтесса.

Дискография

Сольные альбомы 
 Queen of Siam (1979)
  (1981)
  (12" EP, b-сторона: Birthday Party, 1982)
 Hysterie (сборник записей 1976—1986 годов, 1986)
 Twisted (1992)
  (1997)
 Widowspeak: The Original Soundtrack (двойной сборник, 1998)
  (2004)
 Amnesia (2009)
 Retrovirus (2013)
 Marchesa (2018)

Teenage Jesus and the Jerks 
 No New York (сборник Брайана Ино, 1978)
 Pink (EP, 1979)
 Teenage Jesus and the Jerks (1979)
 Everything (1995)
 Shut Up and Bleed (2008)

8-Eyed Spy 
 8-Eyed Spy (1981); переиздан как Luncheone (CD, 1995)
 Live (аудиокассета, 1981)

Big Sexy Noise 
 Big Sexy Noise (2009)
 Trust the Witch (2011)

Совместные работы 
 «Some Velvet Morning», совместно с Роландом С. Говардом (12" EP, 1982)
 «Thirsty Animal», совместно с Einstürzende Neubauten (1982)
 «In Limbo», совместно с Тёрстоном Муром из Sonic Youth (1984)
 «Death Valley '69», совместно с Sonic Youth (1984)
 , совместно с No Trend (EP, 1985)
 A Dozen Dead Roses, совместно с No Trend (LP, 1985)
 , совместно с Люси Хамилтон (она же China Berg из MARS) (LP, 1985)
 «The Crumb», совместно с Тёрстоном Муром (1987)
 , совместно с The Birthday Party (LP, 1987)
 Stinkfist, совместно с Джимом Тёрлвеллом (он же Clint Ruin) (EP, 1987)
 «Don’t Fear the Reaper», совместно с Джимом Тёрлвеллом (он же Clint Ruin) (1991)
 , совместно с Роландом С. Говардом (LP, 1991)
 «A Girl Doesn’t Get Killed by a Make Believe Lover…'cuz its Hot!», совместно с My Life with the Thrill Kill Kult (1991)
 Transmutation + Shotgun Wedding Live in Siberia, совместно с Роландом С. Говардом (1994)
 Rude Hieroglyphics, совместно с Иксен Червенка (1995)
 The Desperate Ones, совместно с Glyn Styler (1997)
 , совместно с Джимом Тёрлвеллом и  (1997)
 Omar Rodríguez-López & Lydia Lunch, совместно с Омаром Родригесом-Лопесом (EP, 2007)
 «In Comfort», совместно с Филиппом Пети () (2011)
 Twin Horses, совместно с Cypress Grove / Spiritual Front (LP, 2015)

Гостевое участие 
Die Haut
 Der Karibische Western (12" EP, 1982)
 Head On (1992)
 Sweat (1992)

James White and the Blacks
  (1979), под псевдонимом «Стелла Рико» (Stella Rico)

Фильмография 
 The Right Side of My Brain («Правая половина моего мозга») (1985)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

No Wave
Певцы и певицы США
Поэты США
Рок-вокалисты США
Экспериментальные музыканты США
Музыканты США в стиле индастриал
Музыканты Pigface